Nogometno prvenstva Jugoslavije je za treći rang samo u sezoni 1950. imalo jedinstvenu Treću saveznu ligu.

Sastav lige 
Treća savezna liga je brojala 12 momčadi koju su činile dvije momčadi eliminirane iz 2. savezne lige u sezoni 1948./49., šest momčadi preko plasmana u republičkim ligama, te preostale četiri nakon kvalifikacija. Nakon samo jedne sezone, liga je ukinuta.

Sudionici

Ljestvica

Poveznice 
 4. rang prvenstva Jugoslavije 1950.

Izvori 
 exyufudbal, Treća savezna liga 1950. 
  

 

1950
 3